Thürkauf ist der Familienname folgender Personen:
 Calvin Thürkauf (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Inge M. Thürkauf (* 1939), Schauspielerin und Publizistin
 Max Thürkauf (1925–1993), Schweizer Naturwissenschaftler und Philosoph